Иван Яковлевич Зацепин:
 Зацепин, Иван Яковлевич (1775—1854) — русский священнослужитель, воронежский кафедральный протоиерей, профессор философии.
 Зацепин, Иван Яковлевич (1795—1865) — русский медик, профессор Московской медико-хирургической академии.